Protection (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 Protection (album), een album van de punkband Face to Face